Александр Этолийский (, , расцвет творческой деятельности ок. 280 до н. э.) — древнегреческий поэт, единственный известный представитель этолийской поэзии. Один из семи поэтов так называемой Александрийской плеяды. Сочинения Александра сохранились фрагментарно.

Очерк биографии и творчества 
Родился в этолийском городе Плеврон (его раскопки около нынешнего города Мессолонги). Большую часть жизнь провёл в Александрии при дворе Птолемея II Филадельфа. По поручению последнего работал в Александрийской библиотеке над изданием сохранившихся старинных трагедией и сатирических пьес. В 270-е гг. (совместно с поэтами Антагором Родосским и Аратом из Сол) работал в Македонии при дворе Антигона II Гоната.

Александр Этолийский более всего был известен как автор трагедий, хотя помимо того писал в самых различных жанрах эпической и лирической поэзии, вплоть до эпиграмм. Сохранились фрагменты его элегий, Ионических стихов ), поэмы о гармонии сфер (опубликованы у Теона Смирнского) и др.

Литература 
 Collectanea Alexandrina: reliquiae minores poetarum graecorum aetatis ptolemaicae, 323—146 A.C., ed. J. U. Powell. Chicago, 1981.
 Alexandri Aetoli Testimonia et Fragmenta, ed. Enrico Magnelli. Firenze, 1999 (Studi e testi 15).

Древнегреческие поэты
Поэты Древней Греции
Поэты III века до н. э.